Finn Laudrup (1945-), footballeur danois, père et grand-père des suivants ;
 Michael Laudrup (1964-), footballeur danois, fils de Finn ;
 Brian Laudrup (1969-), footballeur danois, fils de Finn ;
 Mads Laudrup (1989-), footballeur danois, fils de Michael ;
 Andreas Laudrup (1990-), footballeur danois, fils de Michael.